Сологу́бовка — деревня во Мгинском городском поселении Кировского района Ленинградской области.

Вблизи деревни расположено крупное немецкое военное кладбище, а также православная церковь Успения Богородицы.

Название 
Деревня Сологубовка, обязана своим названием графу Ивану Антоновичу Соллогубу. Польский шляхтич сделал в России военную карьеру, став генерал-майором. В 1784 году он получил от Екатерины Второй в подарок обширное имение Успенское в Шлиссельбургском уезде, куда переселил своих крестьян из Польши и Литвы. Одна из деревень получила название Сологубовка.

История 
Мыза Успенская упоминается на карте Ингерманландии А. Ростовцева 1727 года.

Как мыза Лезинская имение Успенское обозначено на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года А. М. Вильбрехта.

На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года, упоминается деревня Салагубовка, состоящая из 50 крестьянских дворов.

Затем ею владели купцы Кусовниковы, известные по всей России своими богатствами и чудачествами, а с 1837 года до революции 1917 года продолжался сологубовский период князей Юсуповых. Это было время расцвета обширных угодий имения Успенское, переименованного ими в Благовещенское.

УСПЕНСКОЕ (СОЛОГУБОВКА) — село принадлежит действительной тайной советнице княгине Татьяне Юсуповой, число жителей по ревизии: 181 м. п., 225 ж. п.  В оном: церковь деревянная во имя Успения Пресвятой Богородицы. (1838 год)

Князь Борис Николаевич Юсупов стал в 1849 году инициатором строительства каменной церкви Успения Божией Матери на высоком берегу реки Мга, разделяющей деревни Сологубовка и Лезье. Основой послужил проект известного петербургского архитектора Василия Моргана. В 1852 году церковь была построена. Однако, теснота храма, увенчанного традиционным пятиглавием, вызвала необходимость его расширения и постройки колокольни, которую взяли на себя в 1880 году церковный староста Дмитрий Бычков и настоятель Успенской церкви, протоиерей Николай Лебедев. Первоначально предполагалось посвятить храм Благовещению Пресвятой Богородицы, но планы переменились и церковь была освящена в честь Успения Божией Матери.

На карте профессора С. С. Куторги 1852 года, обозначена как деревня Салагубова (Успенское).

УСПЕНСКОЕ (СОЛОГУБОВКА) — село князя Юсупова, по почтовому тракту и просёлочной дороге, число дворов — 118, число душ — 208 м. п. (1856 год)

Число жителей деревни по X-ой ревизии 1857 года: 228 м. п., 298 ж. п..

УСПЕНСКОЕ (СОЛОГУБОВКА) — деревня владельческая при реке Мга и колодцах, число дворов — 119, число жителей: 229 м. п., 297 ж. п.; Церковь православная. Школа. (1862 год)

Согласно подворной переписи 1882 года в селе проживали 93 семьи, число жителей: 244 м. п., 246 ж. п.; разряд крестьян — временнообязанные, а также пришлого населения 1 семья, в них: 4 м. п., 4 ж. п..

СОЛОГУБОВКА — деревня бывшая владельческая Лезьинской волости при реке Мге, дворов — 82, жителей — 493; Молитвенный дом раскольничий, три лавки. (1885 год).

Согласно данным первой переписи населения Российской империи:

САЛОГУБОВКА — деревня, православных — 75, староверов (беспоповцев) — 418, мужчин — 232, женщин — 261, обоего пола — 493. (1897 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Лезьенской волости 1-го стана Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

К 1913 году количество дворов в деревне увеличилось до 90.

Освящённый в 1881 году храм некоторое время сохранял свои формы и после революции, хотя с 30-х годов прошлого столетия уже больше не использовался для религиозных нужд. Здесь разместился клуб, затем склад. Последний настоятель храма протоиерей Александр Вишняков был расстрелян в 10-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической Революции 8 ноября 1927 года.

С 1917 по 1923 год деревня Сологубовка входила в состав Лезьенской волости Шлиссельбургского уезда.

С 1924 года, в составе Лезьенского сельсовета Ленинградского уезда.

С февраля 1927 года, в составе Мгинской волости. С августа 1927 года, в составе Мгинского района.

По данным 1933 года деревня называлась Сологубовка и входила в состав Лезьенского сельсовета Мгинского района.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 22 января 1944 года.

В 1958 году население деревни Сологубовка составляло 330 человек.

С 1960 года, в составе Тосненского района.

По данным 1966 и 1973 годов деревня Сологубовка являлась административным центром Лезьенского сельсовета Тосненского района, в деревне располагалась центральная усадьба совхоза «Мгинский».

По данным 1990 года в деревне Сологубовка проживал 441 человек. Деревня являлась административным центром Лезьенского сельсовета Кировского района в который входили 11 населённых пунктов: деревни Войтолово, Иваново, Кирсино, Лезье, Муя, Петрово, Пухолово, Сологубовка, Турышкино; посёлок Молодцово; посёлок при станции Сологубовка, общей численностью населения 2206 человек.

В 1997 году в деревне Сологубовка Лезьенской волости проживал 421 человек, в 2002 году — 361 человек (русские — 92 %).

В 2007 году в деревне Сологубовка Мгинского ГП — 385 человек.

География 
Деревня расположена в юго-западной части района на автодороге  (Павлово — Луга).

Расстояние до административного центра поселения — 11 км.

Расстояние до районного центра — 26 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Мга — 10 км.

Деревня находится на правом берегу реки Мга. Напротив, на другом берегу реки, находится деревня Лезье.

Демография

Немецкое военное кладбище 
По окончании войны все немецкие кладбища по приказу Сталина, изданному в 1945 году, были уничтожены.

В 1992 году было достигнуто российско-германское военное соглашение, по которому немецкая сторона получила официальное разрешение российского правительства на поиски захоронений немецких солдат и устройство мемориалов. В этом существенную помощь оказал Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями — добровольная общественная организация, бюджет которой на 90 % состоит из членских взносов и пожертвований.

В 1994 году правительство Ленинградской области выделило под строительство немецкого кладбища 5 гектаров земли в деревне Сологубовка.

Сейчас на нём перезахоронено около 22 000 солдат германских вооружённых сил. К сроку окончания поисковых работ здесь найдут своё упокоение останки около 80 000 бывших военнослужащих Вермахта.

Здесь же предполагалось установить и памятник советским солдатам.

Храм примирения у деревни Сологубовка 
Сама церковь с приближением фронта превратилась в идеальный ориентир для советской дальнобойной артиллерии, по которому осуществлялась корректировка целей в районе занятого немцами железнодорожного узла в Мге.

В штабе 18-й армии вермахта было принято решение демонтировать купола церкви, которые были видны за многие километры. В связи с тем, что здание церкви продолжало использоваться для различных целей, купола не стали взрывать, а немецкие сапёры 21-го батальона сняли их с применением инженерно-технических средств в течение недели. С 26 марта по 1 апреля 1943 года сапёрам удалось завершить демонтаж, сложив купола рядом с храмом. Все это время в церкви продолжала работать немецкая почтовая служба, а одна из пристроек служила здешней русской церковной общине местом совершения религиозных обрядов. В подвале, защищавшем от бомб и снарядов, располагался полевой госпиталь вермахта. Дальнейшая судьба куполов осталась неизвестной.

21 января 1944 года Мга, а затем и Сологубовка были освобождены советскими войсками. Церковь, лишённая куполов, представляла развалины. На долгие послевоенные годы она превратилась в склад, а с развалом совхозов стала ненужной и для этих целей. Над руинами вырос лес, дорога к храму также заросла.

После выбора рядом с церковью участка для строительства крупнейшего в мире захоронения немецких солдат первоначально планировалось взорвать руины храма и по освободившемуся месту проложить дорогу к кладбищу. Этому воспротивилась местная православная община, жители и власти, а также ветеранские и миротворческие общественные организации.

Православный приход, представлявший собой паству священника Вячеслава Харинова по его инициативе принял решение восстановить храм не только как памятник архитектуры XIX века, но и как памятник примирению русского и немецкого народов. Была произведена консервация стен и возведена временная крыша, что защитило здание от дальнейшего разрушения, но его реставрация была невозможна ввиду отсутствия у администрации области средств. Ситуация изменилась после принятия совместного германо-советского соглашения. В роли генерального спонсора выступил народный союз.

Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями активно и деятельно поддержал инициативу церковной общины восстановить сообща разрушенное здание, сделав его Храмом-памятником, наглядным символом примирения некогда враждовавших народов. Народный союз Германии выступил в роли генерального спонсора, а после объявления в западной прессе стали поступать средства как из Европы, так и Америки. Храм был открыт после реставрации 20 сентября 2003 года. Один из его приделов посвящён покровителю русского воинства великомученику Георгию Победоносцу. В этом же приделе хранятся синодики с именами погибших и пропавших без вести российских солдат, служащие для церковного их поминовения. Материалы посвящённые памяти жертв блокады Ленинграда размещаются в крипте церкви.

23 декабря 1998 года по инициативе американского кинорежиссёра, немца по происхождению Норберта Люциуса, снимавшего фильм о примирении «Война и любовь», на кладбище был установлен крест при поддержке Народного союза Германии, Центра немецкой культуры и примирения Ларисы Кнолль, а также Центра «Примирение».

Теперь на прилегающей к храму и кладбищу территории продолжается создание первого российско-германского Парка мира. Это будет уникальная архитектурно-парковая мемориальная зона, куда помимо Успенской церкви и немецкого воинского захоронения, войдут и Аллея скульптур, образцы ландшафтной архитектуры, и обустроенный источник родниковой воды, в течение столетий существовавший у подножия Божьей горы и почитавшийся местными жителями. В подвалах Успенского храма разместился совместный российско-германский Музей истории храма, а в Георгиевском приделе собраны материалы о памяти жертв войны, посвящённый идее примирения над могилами погибших солдат России и Германии. Храм занесён ныне в списки памятников культуры.

Иконостас церкви уникален тем, что его иконы написаны немецким солдатом Андреасом Блоком, который был ранен под Сталинградом и лишился ноги. Незадолго до смерти он обратился к отцу Вячеславу с просьбой поместить эти иконы в храме. «Это моё покаяние и приношение всем жертвам войны» — написал он.

Сегодня нельзя не отметить выдающийся вклад Народного союза Германии в осуществление этого замечательного проекта, обещающего стать ещё одним примером дружеского сотрудничества, культурного обмена и дальнейшего сближения некогда враждовавших народов. Неожиданно и ценно то, что столь крупный культурный и миротворческий проект возник по инициативе русской Православной Церкви и реализовывался, в первую очередь, благодаря неустанной энергии и настойчивости настоятеля Успенского храма, священника Вячеслава Харинова.

Инфраструктура 
 Фермерское хозяйство «Сологубовка».

Улицы 
Полевая, Речная.

См. также 
 Немецкое воинское кладбище

Примечания 

Населённые пункты Кировского района (Ленинградская область)
Блокада Ленинграда
Памятники Великой Отечественной войны в России
Памятники Кировского района (Ленинградская область)